Zang bezeichnet:

 den Ort Zang, Gemeinde Königsbronn, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Zang (Glocke), Glöckchen, Schellen, und Zimbeln im Iran und südlichen Zentralasien

Zang ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Zang (* 1982), chinesischer Pokerspieler
 August Zang (1807–1888), österreichischer Unternehmer und Journalist
 Christoph Bonifacius Zang (1772–1835), Chirurg
 Gert Zang (* 1941), deutscher Historiker und Autor
 Hugo Zang (1858–1946), deutscher Maler
 Zang Jialiang (* 1988), chinesischer Curler
 Johannes Zang (* 1964), deutscher Autor
 Johann Heinrich Zang (1733–1811), Kantor in Mainstockheim bei Kitzingen
 Zang Kejia (1905–2004), chinesischer Lyriker 
 Klaus-Dieter Zang (* 1935),  deutscher Arzt 
 Ruddy Zang Milama (* 1987), gabunische Sprinterin
 Zang Shiyi (1884–1956), chinesischer und mandschurischer General und Politiker
 Tina Zang, Pseudonym für Christine Spindler, geb. Christine Zang (* 1960), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Tsang
 Sang